Steel Warrior é uma banda brasileira de power metal que nasceu em Março de 1996 em Itajaí, Santa Catarina, com o intuito de desenvolver um trabalho e um estilo musical muito peculiar, com inspiração nos grandes nomes desse tipo de música.

História 
Com esse objetivo em mente, em outubro do ano da fundação da banda, lançaram seu primeiro trabalho, a que foi dado o nome: Demo Tape Steel Warrior, contando com as faixas Rasalom, Steel Warrior e Crossing the Mist, sendo esta faixa cantada ao vivo.

Todas estas músicas vieram a constar do primeiro CD da banda, lançado em Maio de 1999, sob o título de Visions From The Mistland. Este primeiro álbum, produzido em Curitiba, Paraná, possibilitou à banda Steel Warrior uma veiculação à comunicação social especializada brasileira e de outros países.

Fizeram-se várias atuações para a divulgação da banda e em especial do CD "Visions from the Mistland", culminando, em 2000 com a assinatura de um contrato com a Hellion Records, gravadora sediada em São Paulo, a qual iniciou a distribuição de novas tiragens do mesmo material, visto que toda tiragem independente do álbum já se havia esgotado.

A partir de então, remasterizado e com nova capa, Visions from the Mistland entra mais forte na mídia brasileira, enquanto a banda planejava já um tour na Europa, fato que veio a se consolidar em Maio de 2001.

No Velho Mundo, o Steel Warrior inicia sua maratona de shows aportando primeiro em terras portuguesas, seguindo depois para a Bélgica, e lá, estabelecendo um circuito entre a Bélgica e a Alemanha, retornando, depois de quase três meses a Portugal para as últimas apresentações na Europa.

Em agosto de 2001, definiram os critérios junto à Hellion Records para o início de um segundo álbum.

Em estúdio novamente, desta vez em Florianópolis, Santa Catarina, iniciaram-se as gravações de Army of the Time, nascendo assim o segundo álbum da banda. Sendo este trabalho integralmente produzido dentro de seu estado de origem. O CD foi lançado em Agosto de 2002.

Em 2007 a formação da banda era: André Fabian (Vocais e guitarra), Boon Yu (guitarra e Backing vocais), Anderson Gomes Agostinho (Baixo e backing vocais e Culver Yu (bateria e backing vocais). É de 2007 o álbum intitulado Legends. A banda o lança em 2008 com produção de Andre Fabian (vocal/guitarra), agora de forma independente.

Durante esses anos a banda fez várias apresentações no Brasil, dividindo o palco com bandas de renome internacional, como Gamma Ray (Alemanha), em 1997, Symphony X (Norte-americana), em 2000 e Grave Digger (Alemanha), em 2003.

Integrantes 

 Culver Yu - bateria, vocal
 André Fabian - guitarra, vocal
 Anderson Agostinho - baixo, vocal
 Murilo Soares - guitarra, vocal

Discografia 

 Visions from the Mistland (1999)
 Army of the Time (2002)
 Vodu (EP, 2006)
 Legends (2008)

Ligações externas
Steel Warrior's Official Myspace
Sítio oficial

Bandas de Santa Catarina
Bandas de power metal
Bandas de heavy metal do Brasil
Bandas de power metal do Brasil